Гарабурда — фамилия шляхетского происхождения.

Происходит из Великого Княжества Литовского. Юрий Гарабурда в 1773 году был Регентом Гродским Новогродским.

Персоналии 
 Гарабурда, Василий Михайлович — виленский типограф.
 
 Гарабурда, Михаил Богданович (? — 1586) — государственный деятель Великого княжества Литовского, дипломат.

Ссылки 
 Герб Габданк (употребляют: Гарабурды) внесён в Часть 2 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 108

 
Шляхетские роды герба Абданк